Соревнования по гимнастике на играх Содружества 2018 прошли с 5 по 9 апреля по спортивной гимнастике и с 11 по 13 апреля. Спортсмены разыграли двадцать комплектов медалей: 14 в спортивной гимнастике и 6 в художественной

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Спортивная гимнастика 
 Мужчины

 Женщины

Художественная гимнастика

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте

2018
Соревнования на Играх Содружества 2018